Camel hace referencia a varios artículos:

 Camel (banda), banda británica formada en 1971. Pertenece al género musical del rock progresivo.
 Camel (tabaco), marca de cigarrillos rubios.
 Camel (color), utilizado en los tejidos y en la moda.
 Sopwith Camel, biplano británico de la Primera Guerra Mundial.